Hydrobia är ett släkte av snäckor som beskrevs av Hartmann 1821. Hydrobia ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tusensnäckor
Hydrobia